Osoby o tym nazwisku
 Baltazar Strawiński (zm.1633) − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Edward Strawiński (1876-1940) − polski oficer
 Erazm Strawiński (XVII w.) – podkomorzy czernihowski
 Fiodor Strawinski (1843−1902) − rosyjski śpiewak
 Ignacy Strawiński (zm. 1787) − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Igor Strawinski (1882−1971) − rosyjski kompozytor, pianista i dyrygent
 Konstanty Strawiński (1892−1966) – polski zoolog
 Marcin Strawiński (zm. 1604) − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Stanisław Strawiński (XVIII w.) − polski szlachcic, oficer w konfederacji barskiej